Епископ Иаков (в миру Иван Михайлович Заика; 25 сентября 1900, село Косенев, Новоград-Волынский уезд, Волынская губерния — 18 марта 1983, село Полонное, Хмельницкая область) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Нежинский.

Биография 
Родился 25 сентября 1900 года в селе Косенев Новоград-Волынского уезда Волынского уезда (ныне Новоград-Волынский район Житомирской области) в семье бедного крестьянина-хлебопашца.

В 1918 году во время эпидемии тифа скончался его отец. После смерти отца он сам четыре раза болел тифом. В последний раз родные его уже оплакивали как мёртвого.

В 1920 году, чувствуя себя ещё очень слабым после перенесенных болезней, он решил пойти в Почаевскую Лавру с целью паломничества и, если можно, остаться в ней.

Юноша был принят и ему поручили огородное послушание. Из-за слабости здоровья ему было очень трудно исполнять и он хотел оставить Лавру, но со дня на день откладывал это намерение.

В июле 1920 года Почаевская Лавра оказалась за пределами России (вошла в границы Польши).

Здесь в Лавре 17 (30) марта 1925 года он был пострижен в монашество и в том же году 25 апреля архиепископом Пинским и Полесским Александром (Иноземцевым) рукоположен во иеродиакона. Архиепископом Кременецким Симоном (Ивановским) рукоположён во иеромонаха. Возведён в сан архимандрита, упоминается ризничным Почаевской Лавры.

С 1941 года — в юрисдикции Украинской автономной православной церкви.

В 1946 году он был вызван из Лавры в Киев.

Решением Патриарха Алексия I и Священного Синода назначен епископом Винницким и Брацлавским.

1 февраля 1947 года во Владимирском соборе Киева после всенощного бдения наречён во епископа Винницкого и Брацлавского.

20 января (2 февраля) 1947 года в Киеве хиротонисан во епископа Винницкого и Брацлавского. Хиротонию совершали: митрополит Киевский и Галицкий Иоанн (Соколов), епископ Каменец-Подольский Панкратий (Кашперук) и епископ Уманский Нифонт (Сапожков).

В первый же год архиерейства он сильно простудился в неотапливаемом соборе и заболел двухсторонним плевритом.

18 ноября 1948 года был назначен епископом Черниговским и Нежинским. Здесь болезнь его усилилась, так как кафедральный собор также был неотапливаемым. К прежней болезни прибавились новые: радикулит, закупорка вен на ногах, болезнь желудка и другие. В результате такого болезненного состояния 17 ноября 1953 года он был уволен на покой.

До 1957 года жил в Чернигове, а затем приобрёл небольшой домик в городе Полонном, в котором жил до кончины. Болезни его с каждым годом все усиливались. Он перенес воспаление легких, страдал цингой и головными болями, появилась болезнь сердца и другие. Страдания переносил терпеливо, уповая на милость Божию.

Скончался 18 марта 1983 года. Погребён на городском кладбище города Полонное.

Примечания

Ссылки 
 Иаков (Заика) на сайте «Русское православие»
 Епископ Иаков (Заика Иван Михайлович) (1900—1983) .

Епископы Черниговские
Похороненные в Полонном